Anderitum ist:

 eine römische Festung in Südengland (Sachsenküste), siehe Kastell Anderitum
 der Hauptort der gallischen Gabali, das heutige Javols